Okodia puede referirse a:

 Lengua okodia, un idioma de Nigeria, en África.
 Okodia - Grupo traductor, una empresa de traducciones de Barcelona, en España.